The Children Act ist der Originaltitel folgender Werke:
 Kindeswohl (Roman), Roman von Ian McEwan (2014)
 Kindeswohl (Film), britischer Spielfilm von Richard Eyre (2017)